Commewijne – dystrykt w Surinamie
 Commewijne – rzeka w Surinamie